

Geografia
 Godfrey – villaggio della contea di Madison (Illinois, Stati Uniti d'America)

Onomastica 
 Godfrey – forma inglese del nome proprio di persona italiano maschile Goffredo

Persone 
 Brian Godfrey (1940-2010) – calciatore e allenatore di calcio gallese
 Bryan Godfrey-Faussett (1863-1945) – ufficiale inglese
 Edmund Berry Godfrey (1621-1678) – magistrato inglese
 George Godfrey (1897-1947) – pugile statunitense
 John Trevor Godfrey (1922-1958) – militare, aviatore e politico statunitense
 Linsey Godfrey (1988) – attrice statunitense
 Patrick Godfrey (1933) – attore britannico
 Peter Godfrey (1899-1970) – attore e regista britannico
 Richard Bernard Godfrey (1728-1795) – incisore inglese
 Thomas Godfrey (1704-1749) – ottico e inventore statunitense
 William Godfrey (1889-1963) – cardinale e arcivescovo cattolico inglese